Roni steht für:

 Roni (Maskottchen), offizielles Maskottchen der Olympischen Winterspiele 1980 in Lake Placid
 Roni (Nigeria), Stadt und Local Area Government in Nigeria
 Roni, Spitzname von Roniéliton Pereira Santos (* 1977), brasilianischer Fußballspieler
 Luigi Roni (1942–2020), italienischer Opernsänger (Bass)
 Roni Remme, deutsch-kanadische Skirennläuferin
 Roni Kaspi, israelische Jazz-Schlagzeugerin